Даниэль Черантула Фузато (; ) — бразильский футболист, вратарь испанского клуба «Ибица».

Клубная карьера 
Воспитанник футбольной школы клуба «Палмейрас». Взрослую футбольную карьеру начал в 2017 году в основной команде того же клуба.

Своей игрой за эту команду привлек внимание представителей тренерского штаба итальянского клуба «Рома», в состав которого присоединился в 2018 году. Отыграл за «волков» следующие два сезона своей игровой карьеры, однако впервые футболист сыграл за основную команду только 1 августа 2020 года в гостевой игре Серии А против «Ювентуса» (1:3).

19 августа 2020 года Даниэль был отдан в аренду на сезон в португальский «Жил Висенте», но поскольку не сыграл за первую команду ни одной игры, уже в январе досрочная аренда была разорвана и бразильский вратарь вернулся в Рим. В концовке второй половины сезона из-за травмы основного голкипера Пау Лопеса и серии неудачных игр второго вратаря Антонио Миранте, Фузато сыграл в оставшихся матчах сезона 2020/21. В следующем сезоне 2021/22 Фузато помог команде выиграть дебютный розыгрыш Лиги конференций, но на турнире сыграл лишь в одном матче группового этапа против софийского ЦСКА (3:2).

21 июня 2022 года Фузато перебрался в испанскую «Ибицу», заключив трёхлетний контракт.

Карьера за сборную 
В 2016 году привлекался в состав молодёжной сборной Бразилии. На молодёжном уровне сыграл в 2 официальных матчах, пропустив 3 гола.

Достижения

«Рома» 
 Победитель Лиги конференций УЕФА: 2021/22

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Рома»